Козу́ли — изготовленные из теста запечённые фигурки.

Архангельские козули — плоские украшенные пряники со жжёным сахаром.

Поморские козули — объёмные обрядовые изделия, которые выпекали в сёлах Терского берега на Кольском полуострове.

Козули первоначально являлись лакомством поморов (жителей Архангельской губернии), которые изготовляли их только на Рождество. В настоящий момент козули изготавливают в Архангельской и Мурманской областях, а также на Урале. Козули принято считать разновидностью пряников; также используются детьми как игрушки.

Название козуля образовано не от слова коза или косуля, а от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».

Обычаи и легенды

Прошлое 
Козули символизируют всех животных, стоящих вокруг Младенца в рождественских яслях. На Севере их традиционно пекут на Рождество. Козули изготавливались из ржаного теста.

Изготовленные фигурки козочек, баранов и коровок символизировали и «небесные стада» — облака.
Также козулями называли и специальные хлебы в виде венка, которые выпекались на Семик. С этими козулями люди направлялись в лес «завивать берёзки».

Современность 
В настоящий момент козули изготовляются в Архангельской и Мурманской областях (например, в селе Варзуга). Здесь козули считаются символом Поморья. Традиционно в этих областях козули пекут на новогодние праздники — на праздник Коляды и Рождество. Также козули изготовляют и на личные праздники — новоселье, свадьбу и при рождении ребёнка. Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют его от злых духов. Поэтому изготовленные и выпеченные козули не съедают сразу и ни в коем случае не выкидывают.

Традиция изготовления козуль от поморов была перенята и жителями Урала. На Урале козуль также изготовляли к Рождеству. Изготовляли и выпекали козуль здесь в форме северных оленей, кота (кот также считался символом дома), ангелов, ёлочек и домиков. Готовыми выпеченными фигурками украшали рождественскую ёлку.

Изготовление 
Козули изготавливают из специально приготовленного теста. Из раскатанного теста ножом вырезают фигурки и расписывают их глазурью . Кусочкам теста придают форму различных животных — козочек и козликов, оленей, барашков, коровок и бычков, из Евангельского хлева. Изготовленные фигурки запекают в печи или духовке на смазанном маслом листе. Козули также считают и региональной разновидностью русских пряников. Современные козули по способу изготовления можно отнести к вырезным пряникам.

Рецепты теста довольно разнообразны, причём многие семьи имеют свои рецепты изготовления теста, которые хранятся в семьях десятилетиями. В тесто добавляется специальный ингредиент — «жжёнка», который представляет собой сахарный сироп, уваренный и карамелизованный до янтарно-коричневого цвета. Козули обычно красочно украшают с помощью глазури, которую изготовляют из взбитых белков с добавлением различных природных красителей.

На Урале тесто для козуль приготовляют с добавлением мёда. Для красоты здесь козули также украшают глазурью разных цветов: белой, розовой и голубой.

См. также 

 Пряник
 Пряничный человечек
 Пипаркукас

Примечания

Литература

Видео 
«Архангельские козули» (2010) — выпуск № 3 передачи «Ремесло» телеканала «Загородная жизнь».

Ссылки 
 Северные козули  // Культурное наследие Архангельского Севера
 Северные козули // Kuharka.ru

Региональные гастрономические продукты России
Народные промыслы Архангельской области
Пряник
Рождество
Русские народные промыслы
Северорусская кухня
Культура Мурманской области